Abrego (Colômbia)
 Abrego (Guimarães)

Desambiguações de topônimos